Galeria Tillmann é um edifício comercial localizado na rua Félix da Cunha, nº 772, centro de Pelotas, RS.

Entre as empresas que possuem dependências na Galeria Tillmann, encontram-se a TV Pampa Sul, que ocupa todo o sétimo andar do edifício, e a Rádio Alegria FM.

Galeria 

Economia de Pelotas
Construções de Pelotas